Мошвешве () — ім'я правителів Лесото (Басутоленду).
 Мошвешве I — засновник і перший верховний вождь Басутоленду
 Мошвешве II — перший король Лесото